Nasir, Naseer en Naser zijn Arabische jongensnamen, geschreven als ناصر en met de betekenis "helper". De vrouwelijke vorm is Nasira (Arabisch: ناصرہ ). Andere varianten zijn Nasser en Nasr.

Dragers van de naam
 Nasir al-Din al-Toesi (1201-1274), was een invloedrijk Perzisch wetenschapper en filosoof.
 Naser ed-Din Kadjar (1831-1896), was een Sjah van Perzië.
 Naseer al-Chaderchi is de leider van de Nationale Democratische Partij in Irak.
 Nasir bin Olu Dara Jones, een Amerikaans rapper en acteur, beter bekend als Nas.
 Abd al-Rahman III, emir en kalief van Córdoba (912-961) staat ook bekend onder de bijnaam al-Nasir

Jongensnaam